Никола́й Си́лин:
 Силин, Николай Андреевич (1937—2009) — токарь Новосибирского производственного объединения «Север», Герой Социалистического Труда.
 Силин, Николай Николаевич (1922—1999) — Герой Советского Союза.